Września-Południe (gromada) (powiat wrzesiński)
 Września-Północ (gromada) (powiat wrzesiński)